Сугорово — название населённых пунктов:

Россия 
 Сугорово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Сугорово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.